Getulina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Getulina (ort), São Paulo, 
 Getulina (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar